Jamesport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jamesport (Missouri)
Jamesport (New York)